Gange ist

die Bezeichnung für einen traditionellen Gesangsstil, siehe Ganga (Musik)
der Nachname von Fraser Gange (1887–1962), US-amerikanischer Sänger und Musikpädagoge